Villa Grove peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Villa Grove, une communauté non-incorporée du comté de Saguache dans le Colorado,
 Villa Grove, une ville du comté de Douglas, dans l'Illinois.